Csehország
 Frymburk, település a Český Krumlov-i járásban
 Frymburk, település a Klatovyi járásban